TREX steht für:
 Tampere Region Exchange, finnischer Internetknoten
 TREX, Suchmaschine für SAP NetWeaver
 Tree Regular Expressions for XML, siehe Schemasprache (XML)

Trex steht für:
 Trex, US-amerikanisches, börsennotiertes Unternehmen
 Costa di Trex, Ortsteil von Assisi, Umbrien, Italien

Siehe auch:
 T-Rex
 T. Rex
 Trax

Abkürzung